Monrovia Black Star Football Club - liberyjski klub piłkarski z siedzbią w Monrovii, występujący w Liberian Premier League.

Sukcesy 
 1-krotny mistrz Liberii: 2008
 1-krotny zdobywca Pucharu Liberii: 2008

Bibliografia 
Profil klubu w foot-base.com 
Profil klubu w zerozerofootball.com 

Liberyjskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1980
Monrovia